Maßmann oder Massmann ist der Name folgender Personen:
 Hans Ferdinand Maßmann (1797–1874), deutscher Germanist und Sportpädagoge
 Karl Maßmann (1889–1959), deutscher Bankdirektor
 Kurt Maßmann (1910–1945), deutscher Schriftsteller, Journalist und Pressefunktionär
 Magnus Maßmann (1835–1915), Bürgermeister der Hansestadt Rostock
 Peter Maßmann (1916–2000), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur und -intendant

Maßmann ist der Name folgender Gebäude:
 Wohnheimsiedlung Maßmannplatz, denkmalgeschütztes Studentenwohnheim in München